Grecian (engl. Adjektiv für das klassische Griechenland) steht für: 

 The Grecian, ein historisches Kaffeehaus in London
 Grecian, ein ehemaliges Passagier- bzw. Frachtschiff der Allan Line